Egon Murič, slovenski hokejist, * 15. januar 1982, Bled.

Hokejska kariera
Egon je začel hokej na ledu igrati s šestimi leti v hokejskem klubu Bled. Pri sedemnajstih letih je prvič zaigral v članskem moštvu tega kluba, v sezoni 2001/02 pa je bil najboljši strelec slovenske mladinske lige. S trinajstimi leti je prvič zaigral za slovensko reprezentanco. Takrat je nastopil v mladinski reprezentanci do 14 let. Pri šestnajstih letih je nastopil za reprezentanco do 18 let, s katero se je udeležil svetovnega prvenstva U18 skupine C. V slovenski hokejski reprezentanci do 20 let je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih U20 skupine C in svetovnem prvenstvu U20 skupine B. Leta 2001 je s to reprezentanco v Litvi osvojil prvo mesto v skupini C. S tem se je mlada reprezentanca uvrstila v skupino B, v kateri so se naslednje leto v Avstriji uspešno obdržali. Leta 2003 je Egon Murič prvič zaigral tudi za člansko reprezentanco. V tej je do sedaj (december 2007) odigral 17 tekem in dosegel 5 točk. 

V sezoni 2002/03 je iz KHL Medveščak prestopil v člansko ekipo hokejskega kluba HDD ZM Olimpija, kjer je igral do upokojitve po sezoni 2009/10.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 00
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| +5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 18
| 9
| 5
| 14
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 13
| 3
| 6
| 9
| -24
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D2
| 01
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 14
| 4
| 3
| 7
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -4
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 3
| 4
| 7
| +7
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 26
| 9
| 5
| 14
|
| 57
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 4
| 5
| 9
|
| 16
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 29
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 6
| 3
| 9
|
| 18
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 21
| 2
| 1
| 3
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 23
| 9
| 3
| 12
|
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 19
| 5
| 4
| 9
|
| 18
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +4
| 2
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 23
| 7
| 10
| 17
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 10
| 4
| 4
| 8
| -3
| 28
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 06/07
|
| 1
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 11
| 2
| 4
| 6
|
| 16
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 3
| 1
| 4
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 38
| 12
| 13
| 25
| +1
| 20
|
| 15
| 0
| 0
| 0
| -1
| 22
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 35
| 4
| 2
| 6
| -9
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| 0
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 51
| 4
| 10
| 14
| 
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 18
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 393
| bgcolor="#7FFF00" | 96
| bgcolor="#7FFF00" | 96
| bgcolor="#7FFF00" | 192
| bgcolor="#7FFF00" | -17
| bgcolor="#7FFF00" | 640
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 95
|}

Nagrade
 Nagrada Roka Petrovića - za odlične športne dosežke in študijsko uspešnost

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HD HS Olimpija
Blejski športniki